Анатолий Гаврилович Ковалёв (18 мая 1923, станица Гниловская, Донская область — 17 января 2002, Москва) — советский и российский дипломат, поэт, политический деятель, имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Биография 
В 1948 г. окончил Московский институт международных отношений (ныне — МГИМО (У) МИД РФ), одновременно с 1943 г. заочно учился в Литературном институте имени Горького в семинаре Ильи Сельвинского.

В 1948—1949 гг. — в центральном аппарате МИД СССР.

В 1949—1953 — в Германии в аппарате политсоветника Советской контрольной комиссии.

В 1953—1955 — в аппарате Верховного комиссара СССР в Германии и в посольстве СССР в ГДР.

В 1955—1965 гг. — сотрудник Третьего европейского отдела МИД СССР, помощник министра иностранных дел СССР (А. А. Громыко), руководитель группы советников при министре.

В 1965—1971 гг. — заведующий Первым европейским отделом МИД СССР (Франция, Италия, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, некоторые другие страны). Стоял у истоков разрядки международной напряжённости.

С 1966 г. — член коллегии МИД СССР.

С 1968 г. — Чрезвычайный Полномочный Посол.

В 1971—1986 гг. — заместитель министра, одновременно в 1971—1985 гг. начальник Управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР.

В 1986—1991 — первый заместитель министра иностранных дел СССР.

Возглавлял советские делегации на втором этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого был согласован Заключительный акт СБСЕ, и на Мадридской встрече государств участников СБСЕ. Архитектор советской европейской политики, человек разрядки, выступал за уменьшение военного противостояния в Европе между ОВД и НАТО. М. А. Суслов внес Ковалёва в «чёрный список» за то, что в Заключительном акте присутствуют права человека и гуманитарные вопросы.

В качестве заместителя, а позже первого заместителя министра курировал общеевропейский процесс, а при перестройке европейскую политику СССР в целом.

Выступал против возобновления советской политики, направленной на обострение международной напряжённости. В результате у него возникли сложности с Громыко, который, как конфиденциально сказал Ковалёву Ю. В. Андропов, в последний момент вычеркнул его из списков руководящих органов КПСС на её XXV (1976 г.) и на XXVI (1981 г.) съездах.

Входил в число людей, которые прокладывали путь от конфронтации к разрядке в отношениях между Востоком и Западом. Был одним из авторов идеи общеевропейского сотрудничества, находился у истоков политики разрядки и внёс неоценимый вклад в процесс вывода международных отношений из состояния холодной войны. Его теоретические работы на десятилетия вперед проложили путь к демократическому, неконфронтационному миру. Всегда был последовательным сторонником объединения двух Германий.

Был спичрайтером и входил в окружение Брежнева, Андропова и, особенно, Горбачёва, что явно возбуждало ревность части окружения президента СССР.

В 1988—1990 годах — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Обнаружил подтверждение существования секретных протоколов к пакту Молотова — Риббентропа, что позволило А. Н. Яковлеву добиться принятия Съездом народных депутатов СССР осуждающей протокол резолюции.

А. Г. Ковалёв создал собственную дипломатическую школу, воспитав плеяду советских и российских дипломатов.

Представлял М. С. Горбачёва по его поручению на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Автор ряда книг. Публиковал журналистские статьи и стихи под псевдонимами. На один из таких стихов написана популярная в СССР песня «станция „Минутка“».

Сочетание А. Г. Ковалёвым политической и творческой деятельности специально отметил М. С. Горбачёв, который писал: «Многие знали поэта Ковалёва и дипломата Ковалёва, заместителя министра иностранных дел. Но немногим было известно, что это один и тот же человек». В. Ф. Огнев писал: «Его художественная жилка тянула к искусству, которое он любил, трепетно и верно. Талант дипломата требовал уклончивости, а в искусстве и жизни я не знал другой личности, которая была так безыскусна, обезоруживающе наивна. Как это совмещалось в нём?» Коллеги его вспоминают, как «выдающегося дипломата и необыкновенной личности, явление — в какой-то степени уникальное, „Золотое перо“ советской дипломатии».

Член Союза журналистов, член Союза писателей.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Жена Ковалёва (Завалишина) Ирина Николаевна (1925—2003)

Сын Андрей (род. 1953), историк (к.и.н. 1980), дипломат, правозащитник, публицист. мемуарист.

Библиография 
 «Азбука дипломатии», выдержала шесть изданий (М., Международные отношения, 1965; М.,1968; М.,1977; М.,1984; М.,1988; М., Интерпракс, 1993.),
 «Бессонная артерия». М.: Советский писатель, 1981, — 168 с., 25 000 экз.
 «Вдруг». М.: Молодая гвардия, 1982, — 128 с., 20 000 экз.
 «Диалектика души». Фрунзе: Адабият, 1991, — 160 с., 1 000 кз.
 «Нещадная земля» (М., Изд-во «Р. Р.», 1996.).
 Искусство возможного. Воспоминания. (М., «Новый хронограф», 2016, ISBN 978-5-94881-324-0)

Награды 
Награждён орденом Ленина (1983), двумя орденами Октябрьской Революции (1971, 1977), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1973, 1975); лауреат Государственной премии СССР (1976); Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2000); неоднократно был лауреатом конкурсов «Песня года» в качестве автора текстов песен.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Шифрин Вялотекущие репрессии. Часть 7. Финал 

Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены Союза писателей СССР
Поэты СССР
Заместители министра иностранных дел СССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Чрезвычайные и полномочные послы СССР